«Of Queues and Cures» — второй студийный альбом группы Кентерберийской сцены National Health, записанный и выпущенный в 1978 году.

Об альбоме 
В текущем рейтинге сайта Progarchives.com по состоянию на март 2013 года альбом занимает 11 место среди лучших альбомов Кентерберийской сцены.

Список композиций 
 «The Bryden Two-Step (For Amphibians), Pt. 1» (Дейв Стюарт) — 8:54
 «The Collapso» (Дейв Стюарт) — 6:19
 «Squarer for Maud» (Джон Гривс) — 11:51
 «Dreams Wide Awake» (Фил Миллер) — 8:50
 «Binoculars» (Пип Пайл) — 11:45
 «Phlakaton» (Пип Пайл) — 0:09
 «The Bryden Two-Step (For Amphibians), Pt. 2» (Дейв Стюарт) — 5:31

Состав музыкантов 
 Джон Гривс — бас, вокал
 Фил Миллер — гитара
 Пип Пайл — барабаны, перкуссия
 Дейв Стюарт — клавишные

Также:
 Селвин Баптист — барабаны
 Рик Биддалф — бас, клавишные
 Питер Блегвад — вокал
 Джорджи Борн — бас, виолончель, вокал
 Джимми Хастингс — кларнет, бас-кларнет, флейта
 Фил Минтон — труба
 Пол Ниман — тромбон
 Кит Томпсон — гобой

Примечания

Ссылки 
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=983
 http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=33532#.UVFQlH2DVu4
 http://www.allmusic.com/album/of-queues-and-cures-mw0000461907